Rusk County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Rusk County (Texas)
 Rusk County (Wisconsin)